Да́лтон або Да́льтон () — прізвище нормандського або англійського походження, яке зустрічається в Ірландії, Великій Британії та у місцях, куди емігрували люди цього походження. Англійський та ірландський варіант з нормандським походженням вказує на людину з Отена () у департаменті Сона і Луара (Франція). Англійський варіант походження прізвища вказує на людину з місцевості Далтон від староанглійського dæl («долина») + tun («огородження», «поселення») — «поселення у долині».

Відомі носії:
 Джейкоб Далтон (; 1991) — американський гімнаст, призер чемпіонатів світу.
 Джон Дальтон (; 1766—1844) — англійський хімік і фізик, перший дослідник дальтонізму.
 Дороті Далтон (; 1893—1972) — американська акторка.
 Метт Далтон (; 1986) — канадський хокеїст, воротар.
 Стівен Далтон (; 1954) — командер Повітряних сил Великої Британії у відставці та колишній лейтенант-губернатор Джерсі.
 Тімоті Далтон (; 1946) — англійський актор театру і кіно.
 Хлоя Далтон (; 1993) — австралійська регбістка, олімпійська чемпіонка (2016).

Див. також 
 Далтон (ім'я)

Примітки